Bondeson ist der Familienname folgender Personen:

 August Bondeson (1854–1906), schwedischer Schriftsteller, Volkskundler und Arzt
 Jan Bondeson (* 1962), schwedisch-englischer Arzt und Schriftsteller